Pieszyce (gromada 1954), powiat dzierżoniowski
 Pieszyce (gromada 1954–1972), powiat dzierżoniowski